

Первомайський сільський округ — адміністративна одиниця, Астраханський район, Акмолинська область
 Первомайський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область
 Первомайський сільський округ — адміністративна одиниця, Карасайський район, Алматинська область
 Первомайський сільський округ — адміністративна одиниця, Мендикаринський район, Костанайська область
 Первомайський сільський округ — адміністративна одиниця, Федоровський район, Костанайська область